Molekulska formula -{C16H18N2O}- se može odnositi na:

 Elimoklavin
 Epoksiagroklavin
 Lizergol